Mistrzostwa Azji w zapasach w 1995 roku rozegrano w Manili na Filipinach w dniach 23 czerwca - 3 lipca. Turniej odbył się w Ninoy Aquino Stadium.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa Azji w zapasach
1995 w zapasach